Feldgericht steht für:

 Gemeindegerichte der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Vorgänger der Ortsgerichte im heutigen Hessen; siehe Ortsgericht#Geschichte
 Militärgerichte für mobilisierte Truppenteile; siehe Militärgericht#Kaiserreich und Weimarer Republik